The Thin Blue Line peut désigner :
 The Thin Blue Line, un emblème controversé présentant la police en tant que ligne qui empêche la société de sombrer dans un chaos violent ;
 The Thin Blue Line, un film américain réalisé par Errol Morris, sorti en 1988 ;
 The Thin Blue Line, une sitcom britannique installée dans un commissariat de police.